Gabi & Arsen naziv je desetog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1980. godine. Album je kolaboracija sa suprugom Gabi Novak. Izdan je za "RTV Ljubljanu".

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Gabi i Arsen

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1980.